Арка́дий (Арон) Я́ковлевич Сахни́н (5 октября 1910, Луганск — 2 февраля 1999, Москва) — советский и российский прозаик, публицист, очеркист.

Биография 
Родился в семье типографского наборщика. Еврей. Работал на железнодорожном транспорте, был корреспондентом газеты «Гудок».

Окончил Институт внешней торговли (Москва, 1936). Работал сотрудником ТАСС, начальником отдела печати ВОКСа. Член ВКП(б) с 1939 года.

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1942 года в должности военного корреспондента на Западном фронте. Первые рассказы опубликовал в 1943 году во фронтовой газете. Был тяжело ранен. Затем служил ответственным редактором газеты «Во имя Родины» 3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Смоленско-Рославльской, Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской, Каунасской, Инстербургско-Кёнигсбергской, Кёнигсбергской и Земландской операциях.

Участник войны с Японией в должности ответственного редактора газеты «Во имя Родины» 3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва. Воевал на Забайкальском фронте. Участвовал в Хингано-Мукденской операции. Демобилизован в звании майора.

Работал специальным корреспондентом газет «Правда», «Известия», «Комсомольская правда». Первый роман «Тучи на рассвете» — в 1954 году. В 1955 году бывшая ссыльная Раиса Семёновна Левина подала в суд заявление, что Сахнин в этом романе, будучи ответственным секретарём журнала «Знамя», заимствовал ряд сюжетных ходов, ситуаций и целые отрывки из рукописи её романа о Японии «Прости, Обама» РГАЛИ ф. 1234 оп. 17 ед. хр. 572, присланной в редакцию. Комиссия секции прозы Союза писателей дала заключение в пользу Левиной, и суд постановил обязать Сахнина выплатить ей часть гонорара и указывать её соавтором при переизданиях. Однако Сахнин обжаловал заключение комиссии и при поддержке А. Фадеева добился его отмены.

В последующие годы выпустил повести и книги очерков.

Предполагаемый автор первой части трилогии Л. И. Брежнева — «Малая Земля». Писатель Владимир Карпов вспоминал: «Я спросил Аркадия, правда ли это? Он подтвердил, но просил не разглашать».

Похоронен на Переделкинском кладбище.

Награды 
 орден Октябрьской Революции (04.10.1980)
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 орден Отечественной войны II степени (26.06.1944)
 орден Трудового Красного Знамени (16.11.1984)
 орден Красной Звезды (14.05.1945)
 орден «Знак Почёта» (06.10.1970)
 медали
 Премия им. Н. Островского (1984)
 Премия им. А. Толстого (1982)

Произведения

Проза 
 Вот люди. М., 1964 (Ровесник)
 
 
 Жизнь. М., 1976
 Избранное. М., 1980
 Крик из глубины: Повесть. М., 1966 (Люди и события)
 Машинисты: Повесть. М., 1976
 Мне б только речку переплыть. М., 1970
 На дне моря. М., 1961 (Герои-современники)
 Надо ведь как-то жить. М., 1976 (Библиотека «Огонек»; № 9)
 
 
 Огненная земля. М., 1978
 Одиночество. М., 1971
 Охота на китов: Сборник. М., 1989
 Первый помощник. М., 1964
 Побег за границу. М., 1974 (Писатель и время)
 Повести. М., 1969
 Поединок: Документальная повесть. М., 1959
 Сквозь годы мчась. М., 1957
 Смерть — не сон до зари. М., 1966
 Судьбы людские. М., 1964
 Товарищ Чили. М., 1974 (Прочти, товарищ!)
 Толпа одиноких. М., 1972 (Библиотека «Огонек»; № 18)
 Толпа одиноких: Роман и повести; Избранные произведения на зарубежные темы. М., 1979
 Три минуты молчания. М., 1967
 Три минуты до катастрофы. Повесть М. 1961 (детгиз)
 Тучи на рассвете: Роман. М., 1954
 Тучи на рассвете: Роман. Повести. М., 1990
 Ценою жизни. Донецк, 1966 (Рассказы о подвигах)
 Чужие люди: Повести и очерки. М., 1986
 Это ошибка, Мария. М., 1967
 Эхо войны. М., 1958
 Эхо войны: Рассказы и очерки. М., 1986
 Я так и знал. М., 1975 (Человек среди людей)

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 4: Р-Т. — М.: ОАО «Московские учебники», 2012

Ссылки 
 Сахнин, Аркадий Яковлевич

Выпускники ВАВТ
Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Похороненные на Переделкинском кладбище